Badsiedlung ist der Name folgender Orte:

 Badsiedlung (Gemeinde Unterstinkenbrunn), Ortsteil von Unterstinkenbrunn, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Badsiedlung (Gemeinde Geistthal-Södingberg), Ortsteil von Geistthal-Södingberg, Bezirk Voitsberg, Steiermark